

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (1 sierpnia – 29 listopada) 
Źródło:
Źródło 2:

1. kolejka (29 lipca – 1 sierpnia)

2. kolejka (5 sierpnia – 7 sierpnia)

3. kolejka (12 sierpnia – 14 sierpnia)

4. kolejka (19 sierpnia – 21 sierpnia)

5. kolejka (24 sierpnia)

6. kolejka (27 sierpnia – 28 sierpnia)

7. kolejka (3 września – 5 września)

8. kolejka (10 września – 11 września)

9. kolejka (16 września - 18 września)

10. kolejka (23 września – 25 września)

11. kolejka (30 września – 4 października)

12. kolejka (7 października – 9 października)

13. kolejka (14 października – 16 października)

14. kolejka (21 października – 23 października)

15. kolejka (29 października – 30 października)

16. kolejka (5 listopada – 6 listopada)

17. kolejka (12 listopada – 13 listopada)

18. kolejka (19 listopada – 20 listopada)

19. kolejka (25 listopada – 27 listopada)

Runda wiosenna (4 marca – 4 czerwca)

20. kolejka (4 marca – 5 marca)

21. kolejka (11 marca – 12 marca)

22. kolejka (18 marca – 19 marca)

23. kolejka (25 marca – 26 marca)

24. kolejka (31 marca – 1 kwietnia)

25. kolejka (8 kwietnia – 9 kwietnia)

26. kolejka (13 kwietnia – 15 kwietnia)

27. kolejka (21 kwietnia – 22 kwietnia)

28. kolejka (28 kwietnia – 29 kwietnia)

29. kolejka (5 maja – 6 maja)

30. kolejka (12 maja – 13 maja)

31. kolejka (16 maja - 17 maja)

32. kolejka (20 maja – 22 maja)

33. kolejka (28 maja)

34. kolejka (4 czerwca)

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie